Список персонажей и магических предметов, встречающихся в Лориенской Саге, серии романов в жанре научной фантастики для подростковой аудитории, авторами которой являются американские писатели Джеймс Фрей и Джоби Хьюз, пишушие под творческим псевдонимом Питтакус Лор.

Список персонажей Лориенской Саги 

Джон Смит / Четвёртый – рассказчик первой книги, а также половины второй, третьей, четвёртой, пятой и шестой. Номер Четыре лориенской Гвардии.

Шестая – рассказчик половины третьей книги и пятой. Номер Шесть лориенской Гвардии. Во второй книге объединяется с Джоном и везде сопровождает его в пути. Становится его вторым романтическим интересом.

Сара Харт – человек, девушка Джона из Парадайза, его первая любовь. Похищена Сетракусом Ра во второй книге, вызволена из плена в третьей.

Генри / Брэндон – опекун Джона. Он погибает в первой книге во время битвы в школе Парадайз.

Сэм Гуд – человек, лучший друг Джона и другой романтический интерес Шестой. В конце книги "Месть Седьмой" получает телекинез.

Берни Косар – иначе, Хедли. Химера с Лориен, способная обретать форму любого животного. Послан на Землю, чтобы защищать Джона. Обычно имеет вид собаки породы бигль.

Марина / Седьмая – рассказчик половины второй книги, а также части пятой книги. Номер Семь лориенской Гвардии. В конце второй книги встречает Шестую. Её любовный интерес - Восьмой.

Аделина – Чепан Марины. Она погибает при битве в монастыре, защищая Марину от могадорца.

Элла / Десятая – лучшая подруга Марины. Номер Десять лориенской Гвардии, способная изменять свой возраст.

Крейтон – неофициальный Чепан Эллы (десятая была слишком маленькой, чтобы иметь официального Чепана). Погибает в третьей книге.

Гектор Рикардо – единственный друг-человек Марины. Погибает в конце второй книги при битве у озера.

Девятый – номер Девять лориенской Гвардии. Изначально похищен могадорцами и освобожден из плена Джоном Смитом в конце второй книги.

Сетракус Ра – главный злодей картины (предводитель могадорцев).Во второй части предстал в облике Сары Харт, а потом Шестой.

Восьмой – гвардеец, живущий в Индии. Появился в третьей части, согласно пророчеству должен был погибнуть, но Марина спасла его от Сетракуса Ра. Был убит Пятым в конце четвёртой книги. Номер Восемь лориенской Гвардии.

Адамус — сын могадорского военачальника. Обладает наследием Первой, которая отдала его добровольно. Перешел на сторону Гвардии. Рассказчик и главный герой в «Пропущенные материалы: Наследие Павших», а так же в «Пропущенные материалы: В поисках Сэма» и «Пропущенные материалы: Забытые».

Пятый - гвардеец, воспитанный могадорцами и преданный Сетракусу Ра. Впервые появляется в четвёртой книге.

Гвардия 

Как описывалось в первой книге саги «Я — Четвёртый», Гвардейцы — это защитники планеты Лориен, которые, будучи подростками, развили в себе сверхъестественные способности и стали обладателями индивидуальных Наследий — мощных суперсил, для защиты и нападения. Когда планета Лориен была захвачена могадорцами, на космическом корабле отправили на Землю девятерых Гвардейцев вместе со своими Чепанами (наставниками). На Земле они разделились и направились в разные стороны, так как всех Гвардейцев связывало мощное заклинание, благодаря которому могадорцы не могут убивать их не по порядку их номеров, с первого — по девятый, пока Гвардейцы живут поодиночке, не объединившись друг с другом. Как выяснилось во второй книге «Сила Шести», эти девять членов Гвардии были выбраны, чтобы впоследствии уничтожить всех могадорцев, возродить свою планету Лориен и стать девятью Старейшинами. И если они достигнут зрелого возраста и не погибнут от рук могадорцев, то в будущем они обретут такую силу, которой раньше не знала Лориен.

Первый 

Номер Один, девочка 13 лет, была убита в Малайзии, согласно описанию в первой книге «Я — Четвёртый». В фильме Первая была упомянута, но не показана, известно лишь, что она погибла в возрасте тринадцати лет. Чепан Первой — Хильда. Больше информации о Первой можно узнать в дополнении «Потерянные файлы: Наследие Павших», где сказано, что её Наследие — управление землей и рельефом, оно проявилось во время битвы с Могадорцами. Своё наследие Терракинеза (способность управлять стихией земли) передала Адамусу — сыну могадорского военачальника, перешедшего на сторону Гвардейцев.

Второй 

Номер Два, Мегги Хоул, 12-летняя лориенская рыжеволосая девочка, носила очки с толстыми стеклами, создала в Интернете аккаунт с целью найти остальные Номера, больше из чувства страха и отчаяния, когда убили её Чепана/Опекуна. Могадорцы тут же напали на её след и убили Вторую в Англии. Она была слишком маленькой, чтобы обладать Наследиями. Очень любила читать классику. В романе «Сила Шести», Четвёртый, Шестая и Сэм обсуждают пост Второй. Она выложила на своей странице запись: «Девять, теперь восемь. Остальные, вы здесь?». Шестая говорит, что она вместе со своим Чепаном Катариной ответили ей: «Мы здесь». Четвёртый знает, что его Чепан Генри также обнаружил запись и попытался взломать аккаунт Второй, чтобы стереть её запись и спасти номер Два, но было уже слишком поздно. Уже позднее, когда могадорцы убили Вторую, запись была стерта. Седьмая тоже хотела ответить, но потом посчитала это неразумным, учитывая возможные последствия, и отказалась от этой мысли.

Третий 

Номер Три, 14-летний лориенский мальчик, впервые появился в начале первой книги «Я — Четвёртый». Очень дружелюбный. Могадорцы обнаружили его в Кении и убили вскоре после того, как убили его Чепана. В фильме его роль играет Грег Танли. Первые три Гвардейца обладали сверхвозможностями которые включали:

 Усиления — Все Гвардейцы обладают повышенной физической силой, скоростью, развитыми рефлексами, выносливостью и долгожительством. В книге Третий смог перепрыгнуть через глубокое ущелье.

Четвёртый/Джон Смит 

Джон Смит (раньше известный как Дэниел Джонс), 15-летний подросток с Лориен (в книге «Сила Шести» ему уже 16). Он главный герой и рассказчик первой книги «Я — Четвёртый», а также рассказчик половины второй книги «Сила Шести». Джон по порядку номер Четыре из десяти Гвардейцев, живущих на Земле и прячущихся от могадориан. Он описывается как стройный молодой человек с блондинисто-пепельным цветом волос. У него на лодыжке три круговых шрама, означающие первых троих убитых лориенских Гвардейцев, и на шее висит кулон, символизирующий заклинание, которое связывает и защищает всех членов Гвардии. Переехав в Парадайз, штат Огайо, Джон становится старшеклассником местной школы и влюбляется в земную девушку Сару Харт. Во второй книге он понимает, что испытывает чувства к Шестой, лориенской девушке. Джон заводит первого лучшего друга в лице Сэма Гуда. У Четвёртого также есть Чепан Генри. В конце второй книги Четвёртый и Девятый отправляются на встречу с Шестой и другими членами Гвардии. Наследия Четвёртого:

 Телекинез — способность передвигать что-либо и кого-либо силой мысли. большинство Гвардейцев открывают в себе эту способность сразу после проявления первого Наследия.
 Люмен — способность вызывать огонь, тепло и свет, излучающийся сквозь ладони, а также устойчивость к огню, жару и ожогам. Дедушка Джона тоже обладал этим Наследием.
 Телепатия с животными — способность мысленно разговаривать с животными существами. Джон открывает в себе эту способность позже остальных, в конце первой книги, хотя она проявлялась раньше всех, ещё на Лориен.
 Усиления — Все Гвардейцы обладают повышенной физической силой, скоростью, развитыми рефлексами, выносливостью и долгожительством.
 Предвидение — способность заглядывать в будущее (Джон проявлял эту способность, хотя неизвестно, является ли она Наследием или нет).
 Целительство
Ксимик— Самое редкое Наследие, способное копировать другие.

В фильме роль Джона Смита исполняет Алекс Петтифер.

Номер Пять 

Номер Пять появляется впервые в четвёртой книге. Выжег круги на полях, тем самым выдав своё местоположение, так его нашла Гвардия и Могадорцы. Примерно возраста номера Четыре, «только ниже и коренастее, не сказать, чтобы пухлый, но всё равно какой-то бочкообразный. Короткие, по-военному подстриженные каштановые волосы». С гвардейцами вёл себя скованно, растерянно, почти ни с кем не общался, особенно недолюбливал Девятого, который его постоянно подначивал. В конце книги раскрылось его предательство — потеряв своего чепана в детстве, воспитывался и тренировался могадорцами, потому был на их стороне, предав Гвардейцев. Заманивает Шестую, Седьмую, Восьмого и Девятого на отдаленный остров под предлогом возвращения своего лориенского ларца, там он обезоруживает Шестую, которая на время теряет сознание и Девятого, сломав ему позвоночник и тем самым обездвижив. Предлагает Марине и номеру Восемь перейти на его сторону за проявленную к нему доброту, но те отказываются. Пятый случайно убивает Восьмого, который собой прикрывает не способного двигаться Девятого. После смерти номера Восемь у Марины проявляется её новая способность — заморозка — и она ранит Пятого, протыкая глыбой один глаз, но оставляя его в живых.

 Экстерна - Пятый может приобретать свойства всего, чего касается (поэтому всегда носит с собой два шарика — резиновый попрыгунчик и стальной шарик от шарикоподшипника)
 Левитация - способность преодолевать земное притяжение и нарушать законы гравитации.
 Телекинез — способность передвигать что-либо и кого-либо силой мысли.
 Усиления

Шестая/ Марен Элизабет/ Шейла/ Келли/ Джейн Доу/ Вероника 

Марен Элизабет (раньше известная как Шейла и Келли) живёт под именем номер Шесть, или просто Шестая; ей 17 лет. В дополнении «Потерянные файлы: Наследие Шестой» её Чепан Катарина нарекает её Шестой, как воина. Возможно, Марен Элизабет самая сильная и могущественная из всех Гвардейцев, с более развитыми способностями, и более уведомленная в технике сражений и тактике боя, так как последние три года ей приходилось заботиться о самой себе, учиться сражаться и выживать в одиночку. Ещё на Лориен она была дочерью лучших друзей родителей Джона, и те говорили, что им судьбой положено быть вместе.

Шестая описывается как поразительной красоты девушка, с длинными темными волосами, оливковой кожей, карими глазами, высокими скулами, на два дюйма ниже Джона Смита. Её Чепан, Катарина, погибла за три года до того, как разворачивается действие романа. Позднее выясняется, что её зовут Марен Элизабет, хотя Джон и Сэм продолжают называть её Шестой. Оба парня влюбляются в неё, но неизвестно, кто из них нравится Шестой больше. В конце второй книги «Сила Шести» Шестая, Седьмая (Марина), Десятая (Элла) и неофициальный Чепан Десятой (Крейтон) отправляются на поиски Номеров Пять и Восемь и их химер, чтобы затем встретить Джона и Девятого в Америке. Наследия Шестой:

 Невидимость — её первое наследие, развившееся в могадорской тюрьме, которое она использовала для побега из подземелья. В книге «Я — Четвёртый» Шестая использует эту способность, чтобы отыскать Джона, незаметно лавируя между могадорцами. Она также может делиться своим Наследием на ограниченное время с людьми и предметами, посредством касания делая их невидимыми. Дедушка Джона также обладал этим Наследием.
 Телекинез — как и Джон, и многие другие Гвардейцы, Шестая может мысленно передвигать предметы, не прикасаясь к ним.
 Контроль над стихиями — Шестая имеет власть над четырьмя стихиями: Землей, Воздухом, Огнём и Водой, и, по-видимому, смешивая их всех вместе, создает сильную грозу и бурю.
 Усиления — Все Гвардейцы обладают повышенной физической силой, скоростью, развитыми рефлексами, выносливостью и долгожительством.

В фильме в роли Шестой играет Тереза Палмер.

Седьмая/ Марина 

Марина, или Номер Семь лориенской Гвардии, которой через несколько месяцев исполнится 18 лет, описывается как высокая девушка со стройным телосложением и длинными темными волосами. Она и её опекун Аделина прекратили прятаться, переезжая с места на место, как это делают остальные пары Чепан-Гвардеец. Они осели на 11 лет в Испанском монастыре Санта-Терезы. Марина заводит лучшую подругу в лице 8-летней девочки Эллы, когда та поселяется в монастыре. Могадорцы, по-видимому, напали на след Марины ещё очень давно, так как Джон однажды нашел запись, в которой было сказано, что номер Семь выслежен в Испании; но могадорцы не могли её тронуть, потому что на неё всё ещё действовало лориенское заклятие, и её не могли убить, пока живы Номера до Седьмого.

 Целительство ()
 Ночное видение ()
 Способность дышать под водой
 Телекинез— способность передвигать что-либо и кого-либо силой мысли.
 Усиление
 Заморозка — способность излучать сильный холод и замораживать предметы одним прикосновением руки. Проявляется в конце четвёртой книги

Восьмой 
Джозеф, Восьмой — мальчик из Индии, который двигал скалы, не прикасаясь к ним упоминался в первом романе серии. Появляется в третьей книге «Восстание Девяти», живет в Индии, местные принимают его за возрожденное божество хинди — Вишну, по-видимому, оттого, что он может принимать обличье любого зверя и других существ.

 Усиление
 Телекинез — способность передвигать что-либо и кого-либо силой мысли.
 Телепортация
 Метаморфизм — способность менять внешность.

Девятый 
В книге «Сила Шести» говорится о том, что могадорцы захватили одно из коммуникативных устройств Гвардейцев (называемых Макрокосмом), добытое из Ларца одного из членов Гвардии (именно так могадориане обнаружили Марину в Санта-Терезе и Джона, Шестую и Сэма во Флориде). Этот Ларец принадлежал Девятому (Стенли), который открыл его после гибели своего опекуна, будучи в плену у могадориан. Бежит из плена вместе с Четвёртым, живет в пентхаусе, в городе Чикаго. Впервые встречается с гвардейцем в конце второй книги, когда номер Четыре вызволяет его из могадорского плена. Высокий темноволосый юноша чуть старше Джона. Высокомерный и самоуверенный, однако хорошо обученный и натренированный своим чепаном — Сандором.

 Усиление
 Телекинез — способность передвигать что-либо и кого-либо силой мысли.
 Хождение по поверхностям — способность, позволяющая передвигаться по любым поверхностям, независимо от их расположения (стены, потолок и т. д.)
 Телепатия с животными (как у номера Четыре)
Передача Наследий — способность передавать на короткое время Наследия другим лориенцам, а также людям

Десятая 
Элла — девочка, ещё ребенок, ей около 10 лет, поэтому она не была включена в основной состав Гвардии. Появляется во второй книге, как девочка из того же испанского приюта, в котором обитает номер Семь, Марина. Девочки подружились, и только потом Марина узнала о том, кто на самом деле Элла. Так как при рождении ей просто не успели дать официального чепана, эту роль взял на себя лорианец Крейтон. В третьей книге он погибает. Элла с самого появления обладает способностью управления возрастом. Она может обращаться в семилетнюю девочку, а может быть в своём истинном возрасте, двенадцать лет. В третьей книге обнаруживает у себя способность телепатии. Постепенно совершенствует её и в итоге может мысленно общаться с другими Гвардейцами. Чуть не погибает в сражении с Сетракусом Ра, в книге «Восстание девяти».

 Способность управлять своим возрастом
 Телепатия — способность мысленно общаться.
 Драйнен - способность высасывать способности других гвардейцев.
Ясновидение — способность видеть будущее

Ссылки 
 The Lorien Legacies Official Website
 The power of Six on Goodreads

Лориенская сага